Brodosplit je ena izmed največjih hrvaških ladjedelnic, nahaja se v bližini mesta Split v Dalmaciji.

V okolici Splita so gradili ladje že tisočletja. Predhodnica trenutne družbe, delniška družba Brodogradilišta Split A.D. / Jadranska brodogradilišta A.D., je bila ustanovljena leta 1922, z združitvijo več manjših lokalnih ladjedelnic in s kapitalskim vložkom Ateliers et Chantiers de la Loire. Na trenutni lokaciji se nahaja od leta 1932. V drugi polovici 20. stoletja je postala ena izmed največjih hrvaških ladjedelnic.

Brodosplit je bila delniška družba, večino delnic je imela v lasti hrvaška vlada, pozneje je bila privatizirana (prevzela jo je DIV) in prestrukturirana. V preteklosti je imel skoraj 4.000 zaposlenih, danes okrog 2.300.

Brodosplit lahko gradi ladje do 280 dolžine in nosilnosti do 166 000 ton. Do danes so dobavili okrog 350 plovil s skupno nosilnostjo 9 milijonov ton. Večinoma gradijo tankerje, kontejnerske ladje, ladje za razsuti tovor in potniške ladje. 80 % ladij izvozijo.

Divizija »BSO - Brodogradilište specijalnih objekata« načrtuje specializirana plovila, kot so fregate, patruljne ladje, podmornice in drugo. BSO izdeluju tudi luksuzne jahte, majhne potniške križarke,  raziskovalna plovila, katamarane in trajekte (npr. Jadran).

Med leti 1988/1994 so zgradili štiri velike 34.384 RT trajekte za Viking Line: Amorella, Isabella, Gabriella in Crown of Scandinavia. 

Posebnost sta dva tankerja za grške stranke, ki sta kombinacija tankerja in Ro-Ro ladje. Številka 469 je tanker za sok s kapaciteto 32.000.000 litrov v 14 hlajenih in steriliziranih rezervoarjih. Te vrste plovil izdelujejo samo na Hrvaškem in na Norveškem. Številka 468 je 180 metrov dolgo Ro-Pax plovilo za francoskega SNCM. Ima parkirne prostore dolžine 25000 in kapaicteto 750 potnikov. S prodajno ceno $150 milijonov je najdražja ladja kdajkoli zgrajena na Hrvaškem  Leta 2013 so zgradili dve ladji za prevoz velikih in težkih tovorov. Sta 152 metrov dolgi in 27 metrov široki, z nosilnostjo 14.000 ton. Na palubi sta dva velika žerjava Huisman, vsak s kapacitet 1500 ton.

Glej tudi
Ladjedelnica 3. Maj
Ladjedelnica Uljanik

Sklici in reference

Zunanje povezave
 Brodosplit 
 
Hrvaški ladjarji
Ladjedelnice